Râul Găina se poate referi la următoarele cursuri de apă:

 Găina - afluent al râului Cârlibaba
 Găina - afluent al râului Mureș
 Găina  - afluent al râului Priboiașa

Vezi și 
 Găina